Мегарей ( букв. «житель (уроженец) Мегары», «мегарец») — греческое мужское имя, под которым известен ряд персоналий древнегреческой мифологии:
 Мегарей (сын Гиппомена) — герой из Мегар.
 Мегарей — у некоторых авторов прозвище Менекея.
 Мегарей (сын Эгея) — афинский царевич, сын Эгея по версии Стефана Византийскго.